Maison Sokol peut désigner:

 Maison Sokol de Banja Luka, bâtiment de Banja Luka, République serbe de Bosnie, Bosnie-Herzégovine ;
 Maison Sokol de Novi Sad, bâtiment de Novi Sad, Voïvodine, Serbie .